Nowogródek ist Ortsname von
Nawahradak, Belarus
Nowogródek Pomorski, Polen

Siehe auch:
Nowogród
Nowgorod